Batlle (katalanisch: Bürgermeister) ist der Name von:

 Carles Batlle (* 1963), katalanischer Dramatiker
 Cesar Batlle Pacheco († 1965), uruguayischer Politiker
 Francesc Cambó i Batlle (1876–1947), katalanischer Politiker
 Jorge Batlle (1927–2016), uruguayischer Journalist, Anwalt, Politiker und Staatspräsident
 José Batlle y Ordóñez (1856–1929), Journalist und zweifacher Präsident von Uruguay
 Josep Maria Abella Batlle (* 1949), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Fukuoka
 Juan Batlle Planas (1911–1966), argentinischer Maler
 Lorenzo Batlle Pacheco, uruguayischer Politiker
 Lorenzo Batlle y Grau (1810–1887), uruguayischer Präsident
 Luis Batlle Berres (1897–1964), uruguayischer Politiker
 Luis Batlle Ibáñez (1930–2016), uruguayischer Pianist
 Ona Batlle (* 1999), spanische Fußballspielerin
 Rafael Batlle Pacheco, uruguayischer Politiker

Siehe auch: Battle